Die Saison 2023 der F1 Academy wird die Premierensaison der Automobilrennserie sein.

Teams und Fahrerinnen 

Folgende Teams und Fahrerinnen sind für die Saison 2023 gemeldet:

Rennkalender 

Der Rennkalender der Saison 2023 soll folgende sieben Rennen umfassen:

Einzelnachweise 

2023
Motorsportsaison 2023
Frauenmotorsportwettbewerb